Thurnher ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Thurnher (* 1949), österreichischer Journalist und Publizist
 August Thurnher (1836–1908), österreichischer Beamter und Politiker
 Eugen Thurnher (1920–2007), österreichischer Literaturwissenschaftler
 Ingrid Thurnher (* 1962), österreichische Nachrichtensprecherin
 Johannes Thurnher (1838–1909), österreichischer Kaufmann und Politiker
 Martin Thurnher (1844–1922), österreichischer Lehrer und Politiker
 Rainer Thurnher (* 1948), österreichischer Philosoph

Pseudonym:
 Thurnhers Hannes (1924–2000), österreichischer Unternehmer, Journalist und Mundartautor, siehe Hans Gruber (Autor)

Siehe auch:
 Thurner
 Thurnheer
 Thurnherr